{{DISPLAYTITLE:5-HT5-рецептор}}

5-HT5A-рецептор — это один из подтипов серотониновых рецепторов. Белок этого рецептора у человека кодируется геном HTR5A. Это метаботропный G-белок-связанный рецептор, для которого нейромедиатором служит серотонин.

Примечания

Ссылки

Для дополнительного чтения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серотониновые рецепторы